Lionel Bilbao (né le  à Bayonne) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1990-1991 || L’Hormadi || Division 1
|| 20 || 5 || 1 || 6 || 10 || 3 || 2 || 1 || 3 || 6 
|-
| 1991-1992 || L’Hormadi || Division 1
|| 21 || 6 || 4 || 10 || 63 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || L’Hormadi || Nationale 2
|| 26 || 8 || 12 || 20 || 46 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || L’Hormadi || Nationale 2
|| 20 || 9 || 11 || 20 || 63 || 6 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 1994-1995 || Flammes bleues de Reims || Élite  
|| 25 || 7 || 4 || 11 || 40 || 8 || 4 || 1 || 5 || 36
|-
| 1995-1996 || L’Hormadi || Division 1 
|| 27 || 15 || 11 || 26 || 57  || || || || ||
|-
| 1996-1997 || L’Hormadi || Nationale 1B  
|| 3 || 0 || 5 || 5 || 2 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || L’Hormadi || Élite 
|| 35 || 8 || 8 || 16 || 44 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || |L’Hormadi || Élite 
|| 35 || 17 || 13 || 30 || 24 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || L’Hormadi || Élite 
|| 24 || 3 || 6 || 9 || 8 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || L’Hormadi || Élite 
|| - || 7 || 8 || 15 || -  || || || || ||
|-
| 2001-2002 || Scorpions de Mulhouse || Élite 
|| - || 10 || 12 || 22 || - || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Scorpions de Mulhouse || Super 16 
|| 25 || 14 || 13 || 27 || 79 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || Scorpions de Mulhouse || Super 16
|| 27 || 9 || 11 || 20 || 56 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2004-2005 || Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus
|| 28 || 4 || 10 || 14 || 34 || 10 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2005-2006 || Vipers de Montpellier || Élite 
|| 24 || 5 || 16 || 21 || 75 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Vipers de Montpellier || Division 1
|| 5 || 3 || 2 || 4 || 6 || || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1973
Naissance à Bayonne
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du Montpellier Vipers
Joueur du Hockey Club de Reims
Attaquant de hockey sur glace